Spar Dame kan henvise til:

 Spar Dame, en novelle af den russiske digter Aleksandr Pusjkin.
 Spar Dame (opera), en opera af Tjajkovskij baseret på Pusjkins novelle.
 Spar dame (film fra 1910), en russisk stumfilm baseret på novellen og operaen.
 Spar dame (film fra 1916), en russisk stumfilm baseret på novellen og operaen.
 Spar dame (film fra 1960), en sovjetisk film baseret på novellen og operaen.
 Spar dame (film fra 2016), en russisk thrillerfilm.
 Spardame, en historisk roman af Helle Stangerup fra 1989.
 "Spar Dame", en pop-rock sang af Ann Liza fra 1974; en fordanskning af Chers “Dark Lady” skrevet af Johnny Durrill (dansk tekst af Per Juul)